Por Mauricio Flores puede referirse a:

Mauricio Flores, ajedrecista chileno, campeón nacional entre 2005 y 2007.
Mauricio Flores, humorista chileno, conocido principalmente por su personaje Melame.